De Grand Prix-wegrace van Japan 2008 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2008. De race werd verreden op 28 september 2008 op de Twin Ring Motegi nabij Motegi, Japan.

Met zijn vijfde overwinning op een rij werd Valentino Rossi gekroond tot MotoGP-kampioen. Het was zijn vijfde kampioenschap in deze klasse.

Uitslag

MotoGP

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

250 cc

125 cc

2008
Japan